Битва за Тобрук

 Битва за Тобрук (1911) - відбулась у грудні 1911 - січні 1912 року року під час італійсько-турецької війни
 Захоплення Тобрука (1941) - захоплення Тобрука у січні 1941 року британськими вйськами
 Облога Тобрука - 240-денна облога Тобрука італійсько-німецькими військами, яка завершилась зняттям облоги у листопаді 1941 року в ході операції «Крусейдер»
 Битва за Тобрук (1942) - захоплення Тобрука італійсько-німецькими військами у червні 1942 року